Александр Сергеевич Осташов (; 29 августа 1969, Черкассы, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский футболист.

Футбольная биография 
Заниматься футболом Александр начинал в черкасской ДЮСШ «Днепр-80», где его первым тренером стал В. В. Вернигора. После спортшколы продолжил обучение в харьковском спортинтернате, который окончил в 1988 году. Привлекался к играм за дублирующий состав харьковского «Металлиста».

В 1989 году возвратился в родной город, став игроком местной команды мастеров «Днепр» (Черкассы), выступавшей под руководством тренера Вячеслава Першина во второй лиге чемпионата СССР. Постепенно стал игроком основного состава, играя в линии обороны.

В 1992 году, Осташов, вместе с командой дебютировал в первом независимом чемпионате Украины — 14 марта, в рамках турнира первой лиги, принял участие в поединке «Днепр» (Черкассы) — «Полиграфтехника». С этого сезона, номинальный игрок обороны был переведён в линию атаки. Свой первый гол на профессиональном уровне Осташов забил 26 мая, поразив ворота алчевской «Стали». Всего, в первом чемпионате Украины, новоиспечённый форвард отличился 7 раз, став лучшим бомбардиром своей команды, которая в целом выступила неудачно, понизившись в классе. В Кубке Украины 1992/93 провёл 1 матч за хмельницкое «Подолье», после чего вернулся в Черкассы. Осенью 1992 года, коллектив возглавил молодой тренер Семён Осиновский, который спустя год, смог вернуть черкасскому клубу прописку в первой лиге. В сезоне 1993/94, Осташов уже был лидером атакующеё линии команды, по итогам первенства забив 18 голов, из них в четырёх поединках отличившись дублем.

Результативная игра форварда не осталась незамеченной представителями клубов более высокого ранга. В начале 1995 года нападающий становится игроком донецкого «Шахтёра». Дебютировал Осташов в элитном дивизионе 4 марта 1995 года, появившись на поле в стартовом составе горняков, в поединке против днепропеторовского «Днепра». А уже 17 апреля, выйдя на замену в кубковом матче против тернопольской «Нивы», спустя четыре минуты после своего появления на поле, отличился и своим первым голом за донецкий клуб. Всего во втором круге сезона 1994/95, в составе «Шахтёра» провёл девять матчей. В первом круге следующего сезона, из-за полученной травмы, Осташов практически не играл, проведя лишь несколько матчей за перволиговый «Шахтёр» из Макеевки. Вторую часть сезона 1995/96 нападающий уже начал с основным составом горняков, приняв участие во всех поединках второго круга. 18 марта 1996 года, в выездном матче против днепропетровского «Днепра», Александр забил свой первый гол в элитном дивизионе. В 23 туре отличился ещё одним голом, в поединке против киевского «Динамо» поразив ворота Александра Шовковского. Свой третий гол нападающий забил в ворота команды ЦСКА «Борисфен».

В составе «Шахтёра» Осташов принял участие в играх за Кубок Интертото, дебютировав в еврокубковом турнире 23 июня 1996 года, в матче против швейцарского «Базеля», в котором на 22-й минуте отличился голом. Так же Александр принял участие в поединках против волгоградского «Ротора» и турецкого «Антальяспора». Матч против турецкой команды стал последним для нападающего в футболке донецкого «Шахтёра».

Следующий сезон Осташов начал в другом клубе из Донецка — «Металлурге». В составе одного из лидеров первой лиги, форвард принял участие в играх первого круга, сыграв 18 поединков, в которых отличился 6 голами. Вторую часть первенства Александр начал уже в другом перволиговом клубе — алчевской «Стали». В первом круге сезона 1997/98, Осташов в 19 поединках за алчевский клуб, забил 14 голов, возглавив бомбардирскую гонку лиги после первой части сезона и в межсезонье получил приглашение от команды высшей лиги «Металлург» (Запорожье), который в этот период возглавил тренер Александр Штелин.

В составе своего нового клуба, до завершения чемпионата форвард принял участие только в 7 играх, при этом отличившись 4 голами. В следующем сезоне Александр уже имел стабильное место в основном составе. Продолжил выходить на поле и после смены наставника (Штелина на посту главного тренера сменил Мирон Маркевич). Но уже в чемпионате 1999/2000, Осташов потерял место в основном составе и был переведён в фарм-клуб «Металлурга», игравший во второй лиге. По окончании первого круга, нападающий покинул Запорожье, возвратившись в родной город, приняв приглашение тренера ФК «Черкассы» Александра Кирилюка, хорошо знавшего возможности игрока по совместным выступлениям за черкасский клуб. Этот сезон стал самым успешным в истории команды, по итогам первенства финишировавшей на 3 месте.

В начале 2001 года, 30-летний Осташов принимает решение продолжить карьеру в команде второго российского дивизиона «СКА-Энергия» из Хабаровска, которую тренировал известный в прошлом футболист донецкого «Шахтёра» Олег Смолянинов. Дебютировал форвард за свою новую команду, 25 апреля 2001 года, в кубковом поединке против «Амур-Энергии» из Благовещенска. Спустя шесть дней, в матче первенства страны, с тем же соперником, Александр отличился и своим первым голом за хабаровский клуб. Ещё в одном матче, против команды «Шахтёр» (Прокопьевск), Осташов забил сразу три гола, первый из которых для армейцев стал юбилейным, четырехсотым в чемпионатах России. Всего же в первенстве, нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 9 голов. По итогам сезона «СКА-Энергия» занял первое место в зоне «Восток» и удачно отыграв в финальном турнире, повысился в классе. В первом дивизионе сезона 2002 года, хабаровский клуб финишировал на 12 месте. Осташов стабильно выходил на футбольное поле, сыграв в первенстве 29 игр и забил 7 голов, а так же отличился хет-триком в кубковом матче против «Газовика-Газпрома». Сезон 2003 года, в котором «СКА-Энергия» занял 10 место, ставшее на то время лучшим результатом для клуба в чемпионатах России, для Осташова стал последним в футболке армейцев. По окончании сезона, нападающий покинул клуб.

Вернувшись на Украину, Осташов некоторое время выступал за любительские коллективы, а летом 2004 года стал игроком второлигового ПФК «Александрия», за который провёл первый круг сезона 2004/2005. Вторую часть первенства опытный футболист начал в кировоградской «Звезде». Но за свой новый клуб сыграл только один тайм, в стартовом поединке весенней части соревнований против команды «Горняк» (Кривой Рог). Этот поединок стал последним в профессиональной карьере игрока. Вскоре футболист принял решение завершить активные выступления.

Достижения 
 Полуфиналист Кубка Украины: (1994/1995)
 Победитель первой лиги Украины: (1996/1997)
 Победитель второй лиги Украины: (1992/1993)
 Победитель второго дивизиона России: (2001)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр» Макеевка
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Черкассы-2»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий